Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Thistle. Thistle ist das englische Wort für die Distel, die die Wappenblume Schottlands ist:

 HMS Thistle (1808) war ein Schoner mit 10 Kanonen. Das Schiff lief 1808 vom Stapel und sank 1811.
 HMS Thistle (1812) war eine Brigg mit 12 Kanonen. Das Schiff lief 1812 vom Stapel und wurde 1823 abgewrackt.
 HMS Thistle (1855) war ein Kanonenboot der Depper-Klasse. Das Schiff lief 1855 vom Stapel und wurde 1863 abgewrackt.
 HMS Thistle (1868) war ein Kanonenboot. Das Schiff lief 1868 vom Stapel und wurde 1888 verkauft.
 HMS Thistle (1899) war ein Kanonenboot der Bramble-Klasse. Das Schiff lief 1899 vom Stapel und wurde 1926 verkauft.
 HMS Thistle (N24) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1939 vom Stapel und wurde 1940 von einem deutschen U-Boot versenkt.

In der Literatur 
 HMS Thistle ist eine fiktive Korvette aus Douglas Reemans Seekriegsroman Mittelmeerpartisanen (To Risks Unknown)

Schiffsname der Royal Navy